Le régime seigneurial peut faire référence à :
 la féodalité, une organisation de l'économie rurale et de la société en Europe occidentale au Moyen Âge ;
 la seigneurie, la terre régie à l'origine par une organisation féodale ;
 au régime seigneurial de la Nouvelle-France ;